Edward B. Lewis – biologo statunitense, premio Nobel per la medicina nel 1995

Eddie Lewis – calciatore statunitense